The Music...The Mem'ries...The Magic! — девятый концертный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, записанный во время одного из концертов одноимённого тура. Выпущенный 8 декабря 2017 года на лейбле Columbia Records, альбом смог продаться 11 000 копий за первую неделю в США, что позволило ему  занять 69 позицию в Billboard 200.  Пластинка была номинирована в категории «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» на 61-ой премии «Грэмми».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы Барбры Стрейзанд
Концертные альбомы 2017 года